Добротешти има више значења:

 Добротешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Добротешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Добротешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Добротешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији